Podziemny krąg (1996) – powieść Chucka Palahniuka;
 Podziemny krąg (1999) – film fabularny na podstawie książki Chucka Palahniuka w reżyserii Davida Finchera